A Mortal Kombat jelentheti a következőket:

Videójátékok
 Mortal Kombat, videójáték-sorozat
 Mortal Kombat I
 Mortal Kombat II
 Mortal Kombat 3
 Mortal Kombat 4

Filmművészet
 Mortal Kombat, a játékon alapuló 1995-ös film
 Mortal Kombat: Az utazás kezdete, a játékon alapuló 1995-ös rajz- és animációs film
 Mortal Kombat 2. – A második menet
 Mortal Kombat, a játékon alapuló 2021-es film